Bird on a Wire (1990), film uit 1990
Bird on a Wire (lied), een lied van Leonard Cohen
Bird on a Wire (band), een Amsterdamse band